Realidad es un término lingüístico que expresa el concepto abstracto de lo real. Puede referirse también a:

Psicología analítica
Realidad psíquica, concepto del psiquiatra Carl Gustav Jung.

Literatura
Realidad, novela del escritor español Benito Pérez Galdós de 1889.
Realidad, obra de teatro de Benito Pérez Galdós de 1892, adaptación de la novela anterior.
Proceso y realidad, obra de 1929 del matemático y filósofo inglés Alfred North Whitehead.
Realidad daimónica, ensayo de 1995 del escritor inglés Patrick Harpur.
Realidad, ensayo de 2003 del filósofo británico Peter Kingsley.

Música y arte
Realidad Musical, discográfica española.
Realidad Dialéctica, grupo español de vanguardia artística.

Informática y videojuegos
Realidad extendida, técnica de interfaz de usuario.
Realidad 2.0, programa de televisión español sobre videojuegos.